Il singolare del torneo di tennis ATP Linz 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Anders Järryd che ha battuto in finale José Higueras 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Balázs Taróczy (secondo turno)
 José Higueras (finale)
 Rod Frawley (quarti di finale)
 Mario Martínez (primo turno)

 Stanislav Birner (primo turno)
 Ricardo Cano (primo turno)
 Victor Amaya (primo turno)
 Joakim Nyström (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Linz 1982